Charles Power može biti:
Charles Power (hokej na travi)
Charles Gavan Power, kanadski športaš i političar